Сезон 2020/21 стал 119-м в истории розыгрыша Кубка Испании по футболу, также известного как Кубок Короля (исп. Copa del Rey). Согласно регламенту, в турнире принимают участие 126 команды из разных городов Испании. Победитель турнира получает право сыграть в Лиге Европы, начиная с группового раунда, и стать участником розыгрыша Суперкубка Испании.

Ход Турнира

Матчи

Сетка

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 

Кубок Испании по футболу
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2020/2021
Спорт в Испании в 2020 году
Спорт в Испании в 2021 году